— манга Масаюки Исикавы. Публикуется в сэйнэн-журнале Evening издательства Kodansha с августа 2004. В 2008 году получила премию Kodansha Manga Award. Одноименная адаптация в виде аниме-телесериала, поставленного Shirogumi и Telecom Animation Film транслировалась с 12 октября по 21 декабря 2007 года в блоке передач «noitaminA» на телеканале Fuji TV общим объёмом в 11 серий. Сюжет развивается вокруг Саваки Тадаясу, студента-первокурсника сельскохозяйственного университета, который имеет уникальную способность видеть и общаться с бактериями и другими микроорганизмами. В июле 2012 года начат показ второго сезона — «Moyashimon Returns».

Сюжет 
История повествует о жизни студента первого курса сельскохозяйственного университета Тадаясу Саваки, обладающего уникальной способностью видеть и общаться с микроорганизмами и бактериями. Он замечает большие отличия между каждой из бактерий, и может видеть их более крупными, чем обычный человек под микроскопом. Благодаря своей необычной способности он приобрёл большую популярность, когда поступил в университет. Тадаясу узнаёт, что один из учителей — Кэйдзо Ицуки — знает о его даре от деда Тадаясу. У Тадаясу есть друг по имени Кей Юки, поступивший вместе с ним в один университет.

Персонажи 
 — Главный герой, первокурсник сельскохозяйственного университета. Способен видеть и общаться с бактериями и другими микроорганизмами.
Сэйю: Дайсукэ Сакагути

 — Друг детства Саваки, учится с ним в одном университете на первом курсе. Его родители владеют заводом по производству сакэ.
Сэйю: Мицуки Сайга

 — Профессор в университете и друг деда Саваки. Знает о способности Тадаясу. О его возрасте ничего не известно.
Сэйю: Томомити Нисимура

 — Аспирантка в университете, постоянно ходит в лабораторном халате. Жестокая женщина из богатой семьи. Её семья планирует насильно выдать её замуж, однако Харука не обязана выходить замуж до тех пор, пока не закончит своё обучение. Именно по этой причине она решила остаться в университете, пока не получит докторскую степень. Хасэгава не очень хорошо умеет общаться с людьми, и её суровый характер служит прикрытием этому недостатку.
Сэйю: Саяка Охара

 — Первокурсница в том же университете. Постоянно носит с собой дезинфицирующие салфетки и антибактериальный спрей, чистюля.
Сэйю: Акэми Канда

 — Студент второго курса, использующий свои знания о бактериях, чтобы заработать лёгкие деньги. Он разговаривает на кансайском диалекте.
Сэйю: Кацуюки Кониси

 — Второкурсник невысокого роста, страдающий избыточным весом. Лучший друг Мисато.
Сэйю: Нориаки Сугияма

Микроорганизмы и бактерии 
 
Разновидность бактерий, окисляющих этанол до уксусной кислоты.

 
Также известна, как «плесневый гриб».

 
 Сэйю — Хисанори Ёсида.
Используется для производства авамори.

 
 Сэйю — Юми Тома.
Основной персонаж среди микроорганизмов. В японской кухне используется для приготовления саке, мисо, цукэмоно.

 
Используется для приготовления мисо.

 
 Сэйю — Дайсукэ Сакагути.
Используется в приготовлении сётю.

Манга 
Манга Moyashimon была написана и проиллюстрирована Масаюки Исикавой, выпуск был начат в августе 2004 года в мужском журнале Evening издательства Kodansha. Впервые манга выпускалась под названием , но начиная со второй части манги название было заменено на , а затем на Moyashimon. К 6 июля 2010 года в Японии было опубликовано девять танкобонов. Компания Del Rey Manga в сентябре 2008 года приобрела права на издание манги и выпустила её первый том на английском языке в Северной Америке в ноябре 2009 года, и второй том — 22 июня 2010 года.

Аниме 
Показ 11-серийной аниме-адаптации манги начался 12 октября и закончился 21 декабря 2007 года. Сериал был создан студиями Shirogumi и Telecom Animation Film.

Список серий аниме

Live-action 
Произведение было адаптировано в Live-action сериал, показанный по каналу Fuji TV в период с 8 июля по 16 сентября 2010 года. Компания Funimation Entertainment объявила о приобретении лицензии на сериал для преставления его на Anime Expo в 2010 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме Moyashimon
 Официальный сайт аниме Moyashimon на Telecom Animation Film’s 

NoitaminA